Il Campionato AIFA 1983 è stato il terzo campionato di football americano organizzato dall'Associazione Italiana Football Americano.

Con l'ingresso di Angels Pesaro, Doves Bologna, Panthers Parma, Giants e Jets Bolzano e Riders Sesto San Giovanni, il numero di squadre raggiunse le 18 unità. I gironi passarono da due a tre e nel tabellone dei play-off furono aggiunti i quarti di finale e un incontro di spareggio, denominato wild card.


Regular season

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Centro

Playoff
Accedono ai playoff le prime 3 squadre di ogni girone.

III Superbowl

Il III Superbowl italiano si è disputato sabato 9 luglio 1983 al Palazzo dello Sport di Genova, davanti a 10.000 spettatori. La partita, disputata per la prima volta in un'arena indoor, è stata vinta dai Rhinos Milano, al loro terzo successo consecutivo, sui Warriors Bologna per 20 a 14.

Gianluca Gerosa, wide receiver dei Rhinos, è stato premiato come MVP dell'incontro.

   campioni d'Italia 1983.

Note

Campionato AIFA